David Ramírez puede referirse a:
David Ramírez (actor) (1963-), David Ramírez López, actor colombiano.
David Ramírez (historietista) (1974-), historietista español.
David Ramírez (futbolista) (1981-), Arturo David Ramírez, futbolista argentino.
David Ramírez Ruiz (1993-), futbolista costarricense.
José David Ramírez (1995-), futbolista mexicano.